Месегар-де-Тахо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 18 км². Население — 243 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 53 км.

Покровителем города считается святой Бартоломе.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo
 Mesegar
 

Муниципалитеты Толедо